Итальянцы в Монреале — одна из этнических общин Монреаля, крупнейшего города канадской провинции Квебек и второго по величине города страны. По состоянию на 2007 год, в городе проживает 17,6 % общего числа канадцев итальянского происхождения.

Итальянское сообщество Монреаля является одним из крупнейших в Канаде, уступая только Торонто. С 279 795 жителями итальянского происхождения по переписи 2016 года в Большом Монреале, Монреаль имеет много итальянских районов, таких как Маленькая Италия, Saint-Leonard (Città Italiana), Rivière-des-Prairies и Ла-Саль (Монреаль). Итальянский является третьим по распространенности языком в Монреале и в провинции Квебек.

История 

В 1893 году в Монреале жило около 1 400 этнических итальянцев. Согласно изданию «The Labourette», опубликованному в 1906 году, министерство труда Канады, итальянские агентства по трудоустройству, работавшие с канадскими пароходными и железнодорожными компаниями, привлекли многих итальянских рабочих в Монреаль. Дополнительный рост населения Италии произошел в 20 веке.

Орден Сынов Италии в Монреале посвятил статую Джона Кэбота (Джованни Кэботу) в 1935 году. Орден предполагал, что Кэбот, а не Жак Картье, был фактически первым европейцем, достигшим Канады.

Демография 
В 1931 году в Сент-Жан-Уорде жило больше итальянцев, чем людей британского происхождения. В течение этого года в 19 из 35 административных районов Монреаля итальянцы были крупнейшей нефранцузской и небританской этнической группой. Так было и в пяти других городах и поселках Большого Монреаля.

Политика 
Политическая общность итальянской общины раскололась после того, как Бенито Муссолини стал лидером Италии в 1920-х годах. Во время Второй мировой войны канадское правительство выступило против последователей Муссолини в итальянской общине Монреаля.

Религия 
Первой католической церковью для итальянцев стала приходская гора Кармель в 1905 году. Её основал человек, говорящий по-итальянски, Канон Брухези. В 1911 году открылся второй итальянский приход.

Ссылки

Литература 
 Харни, Николас ДеМария. «Ethnicity, Social Organization, and Urban Space: A Comparison of Italians in Toronto and Montreal» (Chapter 6). In: Sloan, Joanne (editor). Urban Enigmas: Montreal, Toronto, and the Problem of Comparing Cities (Volume 2 of Culture of Cities). McGill-Queen's Press (MQUP), January 1, 2007. , 9780773577077. Start p. 178.
 Salvatore, Filippo. Fascism and the Italians of Montreal: An Oral History, 1922—1945 (Volume 35 of Essay series). Guernica Editions, 1998. , 9781550710588 (See preview at Google Books)
 Boissevain, Jeremy. The Italians of Montreal: Social Adjustment in a Plural Society (Volume 7 of Studies of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism). Information Canada, 1974. See profile at Google Books
 De Martinis, Lucio. Italian Identity in Montreal: Issues of Intergenerational Ethnic Retention (Canadian theses). McGill University (Canada), 2005. See profile at Google Books
 Ramirez, Bruno and Michael Del Balso. The Italians of Montreal: From Sojourning to Settlement, 1900—1921. Associazione di Cultura Popolare Italo-Quebecchese : mail order, Les Éditions du Courant, 1980. — See profile at Google Books
 Ramirez, Bruno. «Workers without a Cause: Italian Immigrant Labour in Montreal: 1880—1930.» In: Arrangiarsi: The Italian Immigration Experience in Canada. Eds. Roberto Perin and Franc Sturino. Montreal: Guernica, 1989.

Итальянская диаспора
Монреаль